

Geografia 
 Lago Minchin – lago nell'Isola del Sud della Nuova Zelanda

Persone 
 Edward Alfred Minchin – biologo inglese
 Elizabeth Minchin – filologa classica australiana
 Tim Minchin – comico, attore e musicista australiano